Русиновичи () — деревня в Самохваловичском сельсовете Минского района Минской области Белоруссии.

Находится на правом берегу реки Птичь, на северо-запад от административного центра сельсовета — агрогородка Самохваловичи.

История 
В XVII веке деревня называлась Seksnarowicze и принадлежала семье русских князей Жижемских. Из переписи 1632 года следует, что в деревне проживало 6 бояр. Позже Русиновичи перешли в собственность польской семьи Унеховских и оставались в их руках вплоть до Первой мировой войны.

В результате второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Русиновичи оказались в Российской империи. Последним владельцем усадьбы был Януш Унеховский, отец Антония Унеховского. Унеховские в течение XIX века привели усадьбу к расцвету. В 80-е годы XIX века она описывалась следующим образом: «фруктовый сад (…), насчитывает 4000 фруктовых деревьев. Поместье Русиновичи одно из самых благоустроенных в округе и приносит до 12 000 рублей дохода в год. (…) Большая мельница с  приносит значительную прибыль, так же как  и сдача в аренду нескольких фольварков».

В 1919—1920 годах деревня входила в состав  Польши. По результатам советско-польской войны перешла под контроль СССР, с 1991 года — в независимой Белоруссии.

Известные личности 
В деревне родился Самуил Семенович Костюк — белорусский советский государственный деятель.

Примечания 
 

Населённые пункты Минского района